Gonzalo Castro Irizábal (1984), Uruguayaans voetballer
Gonzalo Castro Randón (1987), Duits voetballer